Лестница:
 Лестница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи:
 Потёмкинская лестница в Одессе.
 Испанская лестница в Риме.
 Лестница — помещение лестничной клетки.
 «Лестница» — советский художественный фильм (1989).
 «Лестница» — песня оборотной стороны сингла А.Б. Пугачёвой «Дежурный ангел».

См. также 
 
 Винтовая лестница (фильм)